Metaleptus peut être :
 Metaleptus Bates, 1872, un genre d'insectes longicornes ;
 Metaleptus Machida, Ogawa et Okiyama, 1982, un genre monotypique de nématodes, aujourd'hui invalide.

Notes et références